Kulumuli (Suriname), een inheems dorp in Suriname, ook bekend als Tutu Kampu
 Kulumuli (Frans-Guyana), een inheems dorp in Suriname, ook bekend als Twenkë